Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II  – film del 1989
 Ghostbusters II  – videogioco del 1989 per vari computer
 Ghostbusters II  – videogioco del 1989 per DOS
 Ghostbusters II  – videogioco del 1990 per NES
 Ghostbusters II  – videogioco del 1990 per Game Boy